«Prison of Desire» — дебютний студійний альбом нідерландського симфо-метал гурту After Forever. Реліз відбувся 21 квітня 2000 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Флор Янсен — вокал
 Марк Янсен — гітари, гроулінг
 Сандер Гомманс — гітари, гроулінг
 Джек Дріссен — клавіші
 Люк ван Гервен — бас-гітара
 Йоп Беккерс — ударні

Примітки

Посилання 
  Альбом Prison of Desire в Encyclopaedia Metallum
  After Forever на Facebook
  After Forever на Myspace

Альбоми After Forever
Альбоми Transmission Records
Дебютні альбоми 2000
Альбоми симфонічного металу
Альбоми готичного металу